Název Beefeater může označovat:
 Yeomen Warders, známí jako „Beefeaters“ – strážci londýnského Toweru
 Beefeater, značku ginu